Bănești se poate referi la:

 Localități din România:
 Bănești, Arad
 Bănești, Dâmbovița
 Bănești, Giurgiu
 Bănești, Prahova, reședința comunei cu același nume
 Bănești, Suceava
 Bănești, Vâlcea

 Localități în Republica Moldova
 Bănești - localitate centru de comună din Raionul Telenești
 Băneștii Noi - sat din cadrul comunei Bănești din raionul Telenești

Vezi și 
 Râul Bănești (dezambiguizare)

Toponime românești